El término gift puede aludir a:

 giFT, programa de intercambio de ficheros.
 Gift (álbum de Vangelis), álbum recopilatorio del músico griego Vangelis (1996).
 Gift (álbum de Taproot), álbum del banda estadounidense Taproot (2000).
 Gift of a Friend, sencillo promocional del álbum Here We Go Again de la cantante estadounidense Demi Lovato (2009).
 Parting Gift, un capítulo de la serie Ángel.

ru:Подарок (значения)